Los miserables puede referirse a:

 Los miserables, novela de Victor Hugo (1862).

Cine 
 Los miserables, película de 1934 dirigida por Raymond Bernard y protagonizada por Harry Baur y Charles Vanel.
 Los miserables, película de 1935 dirigida por Richard Boleslawski y protagonizada por Fredric March y Charles Laughton. 
 Los miserables, película de 1952 dirigida por Lewis Milestone y protagonizada por Michael Rennie y Debra Paget. 
 Los miserables, película de 1958 dirigida por Jean-Paul Le Chanois y protagonizada por Jean Gabin. 
 Los miserables, película de 1982 dirigida por Robert Hossein y protagonizada por Lino Ventura. 
 Los miserables, película de 1995 dirigida por Claude Lelouch y protagonizada por Jean-Paul Belmondo. 
 Los miserables, película de 1998 dirigida por Bille August y protagonizada por Liam Neeson.
 Los miserables, película de 2012 dirigida por Tom Hooper y protagonizada por Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway y Amanda Seyfried.
 Los miserables, película francesa de 2019, dirigida por Ladj Ly.

Música 
 Los miserables, musical de 1980 compuesto por Claude-Michel Schönberg.
 Los Miserables, grupo de punk chileno.

Televisión 
 Los miserables, telenovela mexicana.
 Los miserables, miniserie dirigida por Josée Dayan y protagonizada por Gérard Depardieu.
 Los miserables, telenovela estadounidense.

Animación 
 Les Misérables: Shōjo Cosette, anime de 2007.